Спортивний союз Орадада Каліче () — іспанський футбольний клуб з міста Пілар-де-ла-Орадада. Заснований 1972 року. Станом на сезон 2019-2020 виступав у дивізіоні Регіональний Преференте. Домашні матчі проводить на стадіоні Ікомар місткістю 3500 осіб.

Сезони за дивізіонами

Посилання 
 Блог про стадіон і клуб
 Веб-сайт фанів
 Профіль Futbolme.com

Футбольні клуби, засновані 1972
Футбольні клуби Іспанії